__БЕЗКН__
{{Automatic taxobox
|fossil_range =  средњи палеоцен до касни еоцен
|image =
|image_caption =
|taxon = Boualitomidae
|authority = Borths, 2022<ref>Borths, Matthew R., Al-Ashqar, Shorouq F., Sallam, Hesham M., Seiffert, Erik R. (2022.) "The Oldest Hypercarnovore (Placentalia, Mammalia, Hyaenodonta) from the Fayum Depression, Egypt", in "The Society of Vertebrate Paleontology 82th annual meeting"</ref>
|type_genus = †Boualitomus|type_genus_authority = Gheerbrant, 2006
|subdivision_ranks = Родови
|subdivision =
 †Boualitomus †Lahimia Incertae sedis:
 †Boualitomidae sp. (Locality BQ-2, Fayum, Egypt)
 †Boualitomidae sp. (Quarry L-41, Fayum, Egypt)
|synonyms =
 Boualitominae 
}}

Boualitomidae (Боуалитомидае  — „боуалиски резачи”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, која је у периоду од средњег палеоцена до касног еоцена настањивала подручје Африке. Ову породицу сисара су чинили родови Boualitomus и Lahimia'', и несврстане врсте Boualitomidae sp. (Locality BQ-2, Fayum, Egypt) и Boualitomidae sp. (Quarry L-41, Fayum, Egypt). Стручни назив за чланове ове породице сисара је боуалитомиди.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из породице Boualitomidae су посједовале само три пара преткутњака (p2 до p4) у доњој вилици, док је први пар преткутњака (p1) није присутан.

Систематика

Класификација 
Класификација породице Boualitomidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Boualitomidae.

Временска распрострањенст

Унутар реда Hyaenodonta

Унутар породице Boualitomidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце